Синичено — название нескольких населённых пунктов:
 Синичено — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Синичено — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 
См. также
 Синичино